Гарольд Григорьевич Исакович () — советский . Лауреат Ленинской премии (1972), Заслуженный  архитектор РСФСР (1984), Герой труда Вьетнама (1976).

Биография 
Гарольд Григорьевич Исакович родился 7 ноября 1931 года в Москве. Мать — Елена Ивановна Исакович (Кузнецова). Отец — Григорий Петрович Исакович. 

В 1956 году окончил Московский архитектурный институт.

С 1966 года главный архитектор мастерской ЦНИИ экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений, Москва. В 1960-х и 1970-х годах несколько лет работал в Афганистане и во Вьетнаме.

Гарольд Григорьевич Исакович умер в 1992 году. Похоронен в Москве  (11 уч.).

Основные работы 
 Здание Администрации Главы Чувашской Республики
 Проекты планировки и застройки жилых кварталов в городах Балашихе, Дзержинском и Воскресенске Московской области (1956—1959)
 Ленинский мемориал в Ульяновске (1967—1970, совместно с Б. С. Мезенцевым, М. П. Константиновым и Л. Б. Фабрикантом; Ленинская премия, 1972)
 Комплекс Мавзолея Хо Ши Мина в Ханое (1975)
 Музей Хо Ши Мина в Ханое (1985—1990)
 Застройка центральной площади в Туле (с 1970)
 Дворец культуры и дружбы в Ханое (1978—1985)
 Памятник Ю. А. Гагарину в Оренбурге
 Здания обкомов КПСС и ВЛКСМ Мордовской ССР
 Памятник Леониду Красину в Кургане (открыт 3 сентября 1978 года, художник Ю. Л. Чернов)
 Памятник И. Д. Шадру в Шадринске (открыт 4 августа 1984 года, скульптор Ю. Л. Чернов)
 Лабораторные корпуса Московского и Казанского химических заводов (1958—1959)

Фотогалерея работ

Литература 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955–1991. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022. С. 93. .

Ссылки 
  Большой Энциклопедический словарь. 2000. 
 Г. Г. Исакович в Художественной энциклопедии

Примечания 

 

Выпускники МАРХИ